Manuel Ferreira (1905-1983) – argentyński piłkarz
 Manuel Ferreira (ur. 1991) – portugalski wioślarz